Arnstein est un nom propre.

Toponyme 

 Arnstein, ville allemande de l'arrondissement de Main-Spessart, en Bavière ;
 Arnstein, ville allemande de l'arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud, en Saxe-Anhalt ;
 L'abbaye d'Arnstein, dans la commune de Seelbach, en Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 Mark Arnstein (ou Arnshteyn ; 1878-1943), dramaturge, scénariste et directeur de théâtre juif polonais de langues yiddish et polonaise.